Объекты, имеющие статус памятника истории и культуры, расположенные в городе Кирове Кировской области. Объекты делятся на памятники истории, архитектуры и археологии. Памятники могут иметь федеральный (общероссийский) и региональный статус охраны.

Памятники истории

Памятники архитектуры

Памятники монументального искусства

Памятники археологии

Выявленные

Примечания

Источники 
 М. Н. Бойчук, Л. Б. Безверхова — Памятники истории и культуры города Кирова: справочник. — Волго-Вятское книжное издательство, 1986. — 173 с.
 Вятка: Памятники и памят. места / Л. Б. Безверхова и др.. — Киров, 2002 (ГИПП Вятка). — 255 с. ISBN 5-85271-086-5
 Энциклопедия Земли Вятской. Том 5. Архитектура. ISBN 5-86645-012-7
 Киров. Наиболее значительные объекты культурного наследия  // Официальный сайт Правительства Кировской области
 Памятники архитектуры Кирова, Статьи об истории Кирова // Archidesignfrom.ru

Здания и сооружения Кирова
Списки объектов культурного наследия России